Hans Puggaard kan syfta på:

* Hans Puggaard (1788–1866), dansk affärsman och politiker
 Hans Puggaard (1914–1986)  dansk teolog och skolman